1. FC Rohožník Praha 21 byl český futsalový klub z Prahy. Klub zanikl v roce 2012.

Největším úspěchem klubu byla celkem dvouletá účast v nejvyšší soutěži (1994/95, 1998/99).

Historické názvy 

Zdroj: 

 CFC Letňany Praha
 1997 – Letňany MFF Praha
 1998 – Letňany PřF Praha
 2003 – Rohožník Letňany PřF Praha
 2004 – Rohožník Letňany Praha
 2005 – 1. FC Rohožník Praha 21

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Futsalové statistiky na stránkách 1.benago.cz 

Zaniklé futsalové kluby v Praze
Futsalové kluby zaniklé v roce 2012